Joseph Pe (né le  à Lembeek et décédé le  à Halle) est un coureur cycliste belge, des années 1920.

Palmarès 
  1923
  de Binche-Tournai-Binche
  du Tour de Belgique indépendants

  1924
  de Paris-Saint-Amand les Eaux
  de Paris-Lille

 1925
  du Tour du Pays basque
  du Tour du Pays basque
  du Tour des Flandres
  de Paris-Longwy

 1926
  du Tour de Belgique

Lien externe 
 

Coureur cycliste belge
Naissance en décembre 1891
Naissance dans la province du Brabant flamand
Décès en octobre 1980
Décès à Hal
Décès à 88 ans